Dit is een lijst van planetoïden 110101-110200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110101 - || 2001 SG125 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110102 - || 2001 SM126 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110103 - || 2001 SZ126 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110104 - || 2001 SS129 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110105 - || 2001 SK131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110106 - || 2001 SO131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110107 - || 2001 SY131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110108 - || 2001 SR132 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110109 - || 2001 SC134 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110110 - || 2001 SP135 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110111 - || 2001 SW135 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110112 - || 2001 SA136 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110113 - || 2001 SM136 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110114 - || 2001 SP136 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110115 - || 2001 SQ136 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110116 - || 2001 SE138 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110117 - || 2001 SK138 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110118 - || 2001 SO138 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110119 - || 2001 SP138 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110120 - || 2001 SQ138 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110121 - || 2001 ST138 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110122 - || 2001 SD139 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110123 - || 2001 SK140 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110124 - || 2001 SX140 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110125 - || 2001 SF141 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110126 - || 2001 SS144 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110127 - || 2001 SN145 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110128 - || 2001 SP145 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110129 - || 2001 SV146 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110130 - || 2001 SP147 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110131 - || 2001 SX147 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110132 - || 2001 SA148 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110133 - || 2001 SJ148 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110134 - || 2001 SF149 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110135 - || 2001 SJ149 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110136 - || 2001 SX150 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110137 - || 2001 SA151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110138 - || 2001 SB151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110139 - || 2001 SC151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110140 - || 2001 SN151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110141 - || 2001 SP151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110142 - || 2001 SX151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110143 - || 2001 SZ151 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110144 - || 2001 SX152 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110145 - || 2001 SR153 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110146 - || 2001 SO154 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110147 - || 2001 SW154 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110148 - || 2001 SG155 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110149 - || 2001 SP155 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110150 - || 2001 ST155 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110151 - || 2001 SU156 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110152 - || 2001 SA157 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110153 - || 2001 SV158 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110154 - || 2001 SZ158 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110155 - || 2001 SB159 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110156 - || 2001 SK159 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110157 - || 2001 SQ159 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110158 - || 2001 SU159 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110159 - || 2001 SF160 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110160 - || 2001 SG161 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110161 - || 2001 SU161 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110162 - || 2001 SF162 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110163 - || 2001 SN162 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110164 - || 2001 SO164 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110165 - || 2001 SD166 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110166 - || 2001 SZ166 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110167 - || 2001 SD168 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110168 - || 2001 SM168 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110169 - || 2001 SD169 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110170 - || 2001 SP171 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110171 - || 2001 SU171 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110172 - || 2001 SW171 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110173 - || 2001 SF173 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110174 - || 2001 SH173 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110175 - || 2001 SL173 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110176 - || 2001 SS173 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110177 - || 2001 SX173 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110178 - || 2001 SA174 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110179 - || 2001 SF175 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110180 - || 2001 SH175 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110181 - || 2001 SQ175 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110182 - || 2001 SO176 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110183 - || 2001 SB177 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110184 - || 2001 SH177 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110185 - || 2001 SV177 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110186 - || 2001 SC178 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110187 - || 2001 SE178 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110188 - || 2001 ST178 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110189 - || 2001 SH179 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110190 - || 2001 SJ179 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110191 - || 2001 SA187 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110192 - || 2001 SN187 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110193 - || 2001 SF189 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110194 - || 2001 SU190 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110195 - || 2001 SJ192 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110196 - || 2001 SL194 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110197 - || 2001 SQ196 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110198 - || 2001 SV196 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110199 - || 2001 SX196 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110200 - || 2001 SR199 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten